Сол Пензер — персонаж американського письменника Рекса Стаута, котрий з'являється у ряді творів про приватного детектива Ніро (Нерона) Вольфа.
Сол Пензер також має приватну детективну практику, проте його більш відомий колега часто звертається до Сола за допомогою.
Основною роботою Сола є стеження за підозрюваними чи свідками, збір інформації, розвідка або допомога Арчі Гудвіну (права рука Вульфа). За це Сол Пензер отримує 10 доларів за годину роботи, окрім цього можуть бути і премії вдячних клієнтів (роман «Кінцеве рішення»).

Окрім Сола, Ніро Вульф звертається за допомогою і до інших осіб, але саме Сол вважається найкращим серед усіх. «Невеликого зросту, жилистий, з вузьким видовженим обличчям та великим носом. Завжди знається, щ означає йому потрібно погодитися, в інших носить кепку замість шляпи, а штани, здавалося б попрасовані тиждень тому. Але в усьому Нью-Йорку не було жодного агентства яке б відмовилося взяти його на роботу… 10 доларів за годину — ніщо в порівнянні з тим що він може досягти!» Так описує автор постать Сола Пензера у ряді своїх романів та повістей.